

Home, Sweet Home (litt. ) est une locution traditionnelle anglaise évoquant la douceur du foyer domestique. Elle a inspiré les œuvres citées plus bas.

Note : par souci d'homogénéisation de l'encyclopédie, la typographie a été standardisée sur le modèle anglais mais la virgule, majoritairement omise en français, n'a pas été reprise.

Cinéma 

 Home Sweet Home, film américain de Joseph A. Golden sorti en 1911 ;
 Home, Sweet Home, film américain de David Wark Griffith sorti en 1914 ;
 Home Sweet Home (Nan lai yan), film chinois réalisé par Feng Yuek sorti en 1950 ;
 Home Sweet Home, documentaire réalisé par Liliane de Kermadec sorti en 1973 ;
 Home Sweet Home, film belge réalisé par Benoît Lamy sorti en 1973 ;
 , titre original de La Nuit du saigneur, film américain réalisé par Nettie Peña sorti en 1981 ;
 Home Sweet Home, film franco-zimbabwéen réalisé par Michael Raeburn et Heidi Draper sorti en 2001 ;
 Home Sweet Home, film français réalisé par Didier Le Pêcheur sorti en 2008 ;
 Home Sweet Home, film franco-canadien réalisé par David Morlet sorti en 2013 ;
 Home Sweet Home, film français d'animation de Pierre Clénet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet, Stéphane Paccolat (Supinfocom Arles) présenté hors compétition au Festival de Cannes 2014 dans la sélection Cinéfondation sorti en 2014.

Séries télévisées 

 Home Sweet Home, épisode 12 de la saison 1 de la série télévisée américaine Dexter de James Manos Jr. diffusée en 2006 ;
 Home Sweet Home, épisode 16 de la saison 1 de la série télévisée américaine Glee de Ryan Murphy diffusée en 2010 ;
 Home Sweet Home, titre original de Mensonge pieux, épisode 8 de la saison 4 de la série télévisée américaine Californication de Tom Kapinos diffusée en 2011.
 Home Sweet Home, épisode 10 de la saison 4 de la série américaine Bates Motel de Carlton Cuse

Musique

Chansons 

 Home! Sweet Home!, chanson composée par Henry Bishop d'après l'opéra Clari, Maid of Milan (1823) de John Howard Payne,

 Ohm Sweet Ohm, chanson de Kraftwerk sortie en 1975 sur l'album Radio-Activity,
 Home Sweet Home, chanson du groupe de glam metal Mötley Crüe sortie en 1985 sur l'album Theatre of Pain, puis remixée en 1991 et sortie sur la compilation Decade of Decadence,
 Home Sweet Home, chanson de M.O.P. sortie en 2000 sur l'album Warriorz,
 Home Sweet Home, chanson de Angus Stone sortie en 2009 sur son premier album solo Lady of the Sunshine: Smoking Gun,
 Home Sweet Home, chanson de Lloyd Banks (feat. Pusha-T) sortie en 2010 sur l'album H.F.M. 2 (The Hunger For More),
 Home Sweet Home, chanson de Masta Ace (feat Pav Bundy) sortie en 2012 sur l'album MA Doom: Son of Yvonne.
 Home Sweet Home, arrangement de Goerge Vilio.
 Home Sweet home, chanson du groupe de metal industriel Lindemann sortie en 2015 sur l'album Skills in Pills.

Albums 

 Home Sweet Home, premier album d'Home Made Kazoku en 2004 ;
 Home Sweet Home, album de pop-rock de Call Gate, sorti en  ;
 Home Sweet Home, album du groupe marseillais Moussu T e lei Jovents sorti en 2008.
 Home Sweet Home, album collaboratif de Rapper Big Pooh et Nottz, sorti en .

Radio 
 Home Sweet Home, pièce radiophonique de Caroline de Kergariou diffusée en 2006 sur France Inter.

Arts plastiques 

 Home Sweet Home, sculpture d'Arman réalisée en 1960.

Voir aussi 
 Maison, sucrée maison, album de bande dessinée de la série Les Bidochon dont le titre est un pastiche (traduction littérale).
 Homme sweet homme, chanson de Zazie, issue de l'album Zen (1995) puis sortie en single 1996

Homonymie de titre